Хрусталёв — русская фамилия.

Известные носители 
 Хрусталёв, Александр Герасимович (1826—1875) — священник Казанского кафедрального Благовещенского собора. 
 Хрусталёв, Борис Михайлович (род. 1947) — белорусский учёный в области машиностроения, академик Национальной академии наук Белоруссии.
 
 Хрусталёв, Герман Александрович (род. 1964) — российский спортивный функционер. Генеральный директор мини-футбольного клуба «Норильский никель».
 Хрусталёв, Денис Григорьевич (род. 1973) — российский историк-архивист.
 Хрусталёв, Дмитрий Юрьевич (род. 1979) — российский актёр и телеведущий.
 Хрусталёв, Евгений Юрьевич (род. 1951) — советский и российский экономист. Доктор экономических наук, ведущий научный сотрудник Центрального экономико-математического института РАН.
 Хрусталёв, Иван Васильевич (1875—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Хрусталёв, Иван Семёнович (1841—1914) — русский резчик-миниатюрист, представитель династии мастеров Хрусталёвых в Сергиевом Посаде.
 Хрусталёв, Марк Арсеньевич (1930—2010) — учёный-международник, профессор МГИМО.
 Хрусталёв, Михаил Васильевич (род. 1972) — российский диктор, певец и актёр дубляжа.

 Хрусталёв, Олег Антонинович (1935—2008) — российский и советский физик-теоретик.
 
 Хрусталёв, Пётр Алексеевич (генерал) (1904—1979) — генерал-майор Советской Армии.
 Хрусталёв, Пётр Алексеевич — псевдоним российского революционера Георгия Степановича Носаря (1877—1919).
 Хрусталёв, Сергей Николаевич (род. 1973) — российский актёр кино и театра.
 Хрусталёв, Юрий Михайлович (род. 1937) — советский и российский философ.



Другое 
 Хрусталёв, Иван Васильевич — сотрудник органов госбезопасности, дежуривший на даче Сталина в день его смерти. Фраза, якобы сказанная Лаврентием Берией своему водителю, якобы оказавшемуся однофамильцем Ивана Васильевича, стала названием художественного фильма Алексея Германа «Хрусталёв, машину!» (1998).  Родился в 1907 году; место рождения — дер. Ляховичи Демяновского уезда Новгородской губ. Смерть: 23.12.1954.

Примечания